Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 2009 v tenisu za moške dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Lukáš Dlouhý in Leander Paes sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

  Bob Bryan /  Mike Bryan (polfinale)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (četrtfinale)
  Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (finale)
 ''' Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (prvaka)
  Maks Mirni /  Andy Ram (polfinale)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (prvi krog)
  Wesley Moodie /  Dick Norman (četrtfinale)
  Bruno Soares /  Kevin Ullyett ''(drugi krog)

<li>  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (prvi krog)
<li>  František Čermák /  Michal Mertiňák (drugi krog)
<li>  Martin Damm /  Robert Lindstedt (tretji krog)
<li>  Simon Aspelin /  Paul Hanley (prvi krog)
<li>  Travis Parrott /  Filip Polášek (prvi krog)
<li>  Ashley Fisher /  Jordan Kerr (prvi krog)
<li>  Stephen Huss /  Ross Hutchins (prvi krog)
<li>  Marcelo Melo /  André Sá (drugi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Začetni del

Zgornji del

1. del

2. del

Spodnji del

3. del

4. del

Moške dvojice
2009